

Patronyme 

 Auguste Lassalle (1914-1998), joueur français de rugby à XV ;
 Bruno Lassalle (1964-), acteur, réalisateur, producteur, scénariste, journaliste et animateur de télévision français ;
 Camille-Léopold Cabaillot-Lassalle (1839-1888), peintre français ;
 Daniel Lassalle (1965-), musicien français ;
 Élysée Lassalle (1856-1930), personnalité politique française ;
 Émile Lassalle (1813-1871), peintre et lithographe français ;
 Eugène Lassalle (1859-1929), comédien français ;
 Ferdinand Lassalle (1825-1864), homme politique socialiste, penseur et écrivain allemand ;
 François Lassalle-Cezeau (1741-1823), général de brigade et ancien député du Gers ;
 Gilbert Duclos-Lassalle (1954-), coureur cycliste français ;
 Hervé Duclos-Lassalle (1979-), coureur cycliste français ;
 Hugo Enomiya-Lassalle (1898-1990), maître zen jésuite allemand ;
 Isidore Lassalle (), homme politique français ;
 Jacques Lassalle (1936-2018), acteur, écrivain et metteur en scène français ;
 Jean Lassalle (1847-1909), chanteur lyrique français ;
 Jean Lassalle (1955-), homme politique français ;
 Lyne Lassalle (1920-2002), Miss France 1936 ;
 Pierre Lassalle (1955-), écrivain français ;
 Robert Lassalle (1882-1940), personnalité politique française ;
 Robert Lassalle-Séré (1898-1958) personnalité politique française ;
 Thibault Lassalle (1987-), joueur français de rugby à XV.
 Xavier Lassalle (1984-), joueur de hockey sur glace.

Toponyme 

 Lassalle, motte castrale à Montaut, Haute-Garonne ;
 Lassalle, camp à Audignon, Landes.

Titre 

 Ferdinand Lassalle (1918), film muet allemand de Rudolf Meinert.

Référence 

Patronyme français